Příjmení Křišťál nosí více encyklopedicky významných osob:

 Antonín Křišťál (1904–1976) – český fotbalista, útočník, reprezentant Československa
 František Křišťál (???–???) – český fotbalista, útočník